Паразито́з — медицинский термин, который может обозначать:
 Паразитоз в медицинской паразитологии — обусловленное паразитами заболевание или ослабление организма хозяина; паразитарная болезнь.
 Паразитоз (психогенный паразитоз) в психодерматологии и психиатрии — «соматический» тип бредового расстройства, при котором индивид непоколебимо убеждён в заражение паразитами (при действительном отсутствии паразитарных болезней).